Jovem Pan FM Sorocaba é uma emissora de rádio brasileira sediada em Sorocaba, cidade do estado de São Paulo. Opera no dial FM na frequência 91,1 MHz, é afiliada à Jovem Pan FM.

História 
Até 1997 a Ipanema FM era sintonizada na frequência, porém no mesmo ano a emissora se afiliou à Jovem Pan FM e ficou como afiliada da rede paulista até 2012, quando a Jovem Pan decidiu encerrar a afiliação. O motivo seria pelo descumprimento de normas artísticas da rede por parte da afiliada. Com o desgaste entre a afiliada e a matriz, a frequência 91,1 encerrou sua afiliação com a rede no dia 15 de agosto e com isso foi confirmado o retorno da Ipanema FM.

No entanto, no dia 17 de março de 2020 foi confirmada a volta da rede paulista na frequência, assim como o fim da Ipanema FM. Apesar da estréia ter sido confirmada para o dia 15 de abril, a rede decidiu antecipar a estreia da emissora e a rede voltou á cidade no dia 25 de março.

Ligações externas 
 

Jovem Pan FM Sorocaba
Sorocaba
Estações de rádio fundadas em 1997